El término Telecentro se puede referir a:

Telecentro, lugar con computadoras para uso público; 
Telecentro, operador de cable de Argentina;  
Telecentro, operador de cable de Ecuador;  
Telecentro, operador de cable de Paraguay;  
Telecentro, operador de cable de Uruguay;  
Telecentro, canal de televisión de Venezuela; 
Telecentro, canal de televisión de República Dominicana; o
Telecentro fue la unión empresarial de los canales peruanos América Televisión y Panamericana Televisión, durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.